«Beautiful Song» — песня на английском языке, исполненная латвийской певицей Анмари в песенном конкурсе «Евровидение-2012» от Латвии. Премьера песни состоялась 16 марта 2012 года; Текст песни повествует о молодой артистке, начавшей стремиться к большому успеху после слов её матери: «вырасти и стань певицей»; и жеста её отца - «...просто улыбнулся и подарил мне гитару...». Создана Ролансом Удрисом и Иварсом Макстниексом.

Информация о песне 
Песня «Beautiful Song» была заявлена в качестве участницы на «Евровидении - 2012» 18 февраля 2012 года на концертном шоу в Вентспилсе. Заняв с песней 16-е место в первом полуфинале 22 мая, Анмари не вышла в финал конкурса. Композиция неоднократно ссылается на Джонни Логана, многократного победителя Евровидения («Я родилась в далеком 1980, году, когда выиграл Джонни Логан...»), сэра Мика Джаггера и сэра Пола Маккартни.

Видеоклип 
Видеоклип песни был презентован 16 марта 2012 года на официальном канале звукозаписывающей студии «JUMPstudioLATVIA» на сайте «YouTube». На 22 марта 2021 года его просмотрели более 900 тысяч раз.

Участники записи 
Данные взяты из титров клипа.

 Linda Dinsberga — вокал
 Ivars Makstnieks — музыка
 Rolands Ūdris — автор текста
 Aija Strazdina — режиссер, сценарист
 Uvis Burjans — оператор
 Janis Salms — ассистент оператора
 Inese Krumina — художник-гримёр
 Iveta Surma — художник по костюмам, художник-гримёр
 Baiba Bindemane —художник-гримёр

Примечания 

Песни Латвии на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2012»